Беатри́с Даль (, до замужества — Кабарру́, ; род. 19 декабря 1964 года, Брест) — французская актриса.

Биография
Даль родилась в Бресте, Финистер, Франция. Работала моделью. В 1985—1988 годах состояла в браке с художником Жаном-Франсуа Далем. В кино пришла благодаря встрече с режиссёром Жан-Жаком Бенексом. В 1989 году снялась в фильме , продемонстрированном в том же году на Каннском кинофестивале. В 2001 году Даль появилась в фильме «Проблемы каждый день», в котором она сыграла вампира.

Фильмография
 1986 — «Тридцать семь и два по утрам» (Бэтти)
 1986 — 
 1988 — «Видение шабаша» (; Маддалена)
 1989 — 
 1989 — «Чёрный лес»
 1990 — «Месть женщины» (Сьюзи)
1990 — «Дезире»
 1991 — «Ночь на Земле» (Слепая девушка)
 1992 — 
 2007 — «Месть нерождённому» (женщина-незнакомка, убийца)
 2011 — «Наш рай» (Анна)
 2011 — «Мертвенно-бледный» (мать Люси)
 2013 — «Встречи после полуночи» (Госпожа Комиссар)
2018 — «Счастливый принц» (менеджер кафе)

 2019 — «Вечный свет» (Беатрис)

Ссылки